Гуриан — фамилия и топоним:

 Гуриан — город в Афганистане, в провинции Герат, центр одноимённого района.
 Гуриан — район в афганской провинции Герат.
 Гуриан, Вольдемар (1902—1954) — германо-американский публицист и политолог, теолог российского происхождения.

См. также 
 Гурьян
 Гурян